Сергей Мандельштам:
 Мандельштам, Сергей Леонидович (1910—1990) — советский физик.
 Мандельштам, Сергей Морицевич — советский математик, учёный в области информатики и метрологии, доктор технических наук.